Tüdős János (1824–1897) pedagógus
 Tüdős János (1862–1918) ügyvéd